Utetes — род паразитических наездников из семейства Braconidae.

Распространение 
Встречаются повсеместно.

Описание 
Мелкие наездники. Задние голени с каринулами в базальной части или с тонкими бороздками. Жвалы треугольные, сужаются к вершине. Паразитируют на личинках двукрылых (Tephritidae, иногда Anthomyiidae).

Систематика 
Род включён в подсемейство Opiinae, близок к родам , , , . Ранее (до 1988 года) включали в состав крупнейшего рода Opius.

Дополнения (2018)

Исключённые виды 

  в 2013 году перенесён в состав рода Areotetes
  в 2018 году перенесён в состав рода  с новым названием 
 , включавшийся в род  в 2018 году перенесён в состав рода  с новым названием 
  в 2018 году перенесён в состав рода  с новым названием

Классификация 

 U. aciurae (Fischer, 1964)
 U. acustratus (Fischer, 1988)
 U. aemulator (Tobias, 1998)
 U. aemuloides (Fischer, 1958)
 U. aemulus (Haliday, 1837)
 U. africanus (Szepligeti, 1910)
 U. albimanus (Szepligeti, 1905)
 U. albipus (Fischer, 1988)
 U. alutaceus (Granger, 1949)
 U. alutacigaster (Fischer, 1968)
 U. anaximandri (Fischer, 1970)
 U. anaximenis (Fischer, 1970)
 U. angitempus (Fischer, 1988)
 U. annularis (Tobias, 1998)
 U. antennbrevis Weng & Chen, 2005
 U. arcithorax (Fischer, 1988)
 U. arunus (Fischer, 1966)
 U. barbieri (Fischer, 1962)
 U. beckeri (Fischer, 1957)
 U. bianchii (Fullaway, 1951)
 U. breviculus Chen & Weng, 2005
 U. buloloensis (Fischer, 1988)
 U. canaliculatus (Gahan, 1915)
 U. castaneus (Granger, 1949)
 U. caudatus (Wesmael, 1835)
 U. clavifemoralis (Jakimavicius, 1986)
 U. complicator (Fischer, 1963)
 U. contrarius (Fischer, 1963)
 U. coracinus (Thomson, 1895)
 U. curtilosus (Fischer, 1995)
 U. curtipectus (Fischer, 1958)
 U. cutens (Fischer, 1988)
 U. cheesmanae (Fischer, 1966)
 U. dimidiruga Chen & Weng, 2005
 U. esotericus (Fischer, 1971)
 U. extendithorax (Fischer, 1973)
 U. fasciatus (Thomson, 1895)
 U. ferrugator (Goureau, 1862)
 U. fischeri (Kurhade & Nikam, 2001)
 U. frequens (Fischer, 1964)
 U. froggatti (Fullaway, 1950)
 U. fukuensis (Fischer, 1968)
 U. fulvicollis (Thomson, 1895)
 U. fulvifacies (Fischer, 1966)
 U. gahani (Muesebeck, 1931)
 U. grahamstownensis (Fischer, 1973)
 U. gregori (Fischer, 1971)
 U. gregoriformis (Fischer, 1988)
 U. hypersimilis (Fischer, 1963)
 U. imitabilis (Telenga, 1950)
 U. indianus (Fischer, 1966)
 U. infernalis (Fischer, 1966)
 U. itatiayensis (Costa Lima, 1937)
 U. iturupi (Tobias, 1998)
 U. juniperi (Fischer, 1964)
 U. kamogobesus (Fischer, 1968)
 U. karesuandensis (Fischer, 1964)
 U. kenyaensis (Fischer, 1971)
 U. kurentzovi (Tobias, 1977)
 U. laevigatus Weng & Chen, 2005
 U. lectoides (Gahan, 1930)
 U. lemkaminensis (Fischer, 1971)
 U. longicarinatus  Li & van Achterberg, 2013
 U. longiorifemur (Fischer, 1973)
 U. longipalpalis (Fischer, 1966)
 U. lukuganus (Fischer, 1968)
 U. maehongsonensis (Fischer, 2000)
 U. magnus (Fischer, 1958)
 U. malivorellae (Fischer, 1964)
 U. manii (Fullaway, 1951)
 U. mediorufus (Granger, 1949)
 U. mediosulcatus (Tobias, 1998)
 U. melanosoma (Szepligeti, 1914)
 U. microtempus (Fischer, 1988)
 U. mudigerensis (Fischer, 1980)
 U. muhavuranus (Fischer, 1968)
 U. nairobicus (Fischer, 1983)
 U. natalicus (Fischer, 1971)
 U. neogregori (Fischer, 1988)
 U. nepalensis (Fischer, 1966)
 U. nocturnus (Tobias, 1998)
 U. notaulicus (Fischer, 1964)
 U. obvious (Tobias, 1998)
 U. ocreatus (Papp, 1979)
 U. ochropus (Thomson, 1895)
 U. ochrosoma (Tobias, 1998)
 U. orbiculiventris (Tobias, 1998)
 U. ornatus (Fischer, 1964)
 U. pactus (Haliday, 1837)
 U. palawanus (Fischer, 1966)
 U. parempus (Fischer, 1988)
 U. parvifactus (Fischer, 1966)
 U. parvifossa (Fischer, 1964)
 U. perkinsi (Fullaway, 1950)
 U. peruicola (Fischer, 1983)
 U. pestes (Papp, 1985)
 U. phongsalyensis (Fischer, 2007)
 U. pilosidorsum (Fischer, 1966)
 U. pilosisoma (Fischer, 1966)
 U. postaxillaris (Fischer, 2000)
 U. posticatae (Fischer, 1957)
 U. pratensis Weng & Chen, 2005
 U. precursorius (Tobias, 1998)
 U. pronoticus (Fischer, 2000)
 U. propecoracinum (Fischer, 1999)
 U. prophylacticus (Fischer, 1968)
 U. provancheri (Dalla Torre, 1898)
 U. pseudonepalensis (Fischer, 1966)
 U. pteridiophilus (Wharton & Austin, 1990)
 U. punctatus Chen & Weng, 2005
 U. punctinotorius (Fischer, 1973)
 U. pygmisoma (Fischer, 1968)
 U. rhodopensis (Zaykov, 1983)
 U. richmondi (Gahan, 1919)
 U. robsonensis (Fischer, 1964)
 U. rosae (Tobias, 1977)
 U. rosicola (Muesebeck, 1950)
 U. rotundiventris (Thomson, 1895)
 U. ruficeps (Wesmael, 1835)
 U. rugigaster (Fischer, 1966)
 U. rutshuranus (Fischer, 1968)
 U. saltator (Telenga, 1950)
 U. sanguanus (Fischer, 1966)
 U. sauteri (Fischer, 1963)
 U. schlingeri (Fischer, 1963)
 U. selkirksensis (Fischer, 2006)
 U. semifusus (Tobias, 1998)
 U. signatarius (Fischer, 1966)
 U. signatigaster (Fischer, 1968)
 U. similifactus (Fischer, 1966)
 U. sinareola (Fischer, 1999)
 U. sinebasi (Fischer, 1988)
 U. somaliacola (Fischer, 2000)
 U. subangulatus (Granger, 1949)
 U. subochrosoma (Tobias, 1998)
 U. subpallipes (Tobias, 1986)
 U. sulcinotum (Fischer, 1966)
 U. sumbawaensis (Fischer, 2000)
 U. sumodani (Fischer, 1996)
 U. suppurus (Papp, 1985)
 U. surrubresanus (Fischer, 1964)
 U. tabellariae (Fischer, 1964)
 U. tarasi (Tobias, 1986)
 U. tentorialis (Fischer, 1968)
 U. terraereginae (Fischer, 1966)
 
 U. tolerans (Papp, 1982)
 U. tomoplagiae (Costa Lima, 1937)
 U. topali (Papp, 1985)
 U. townesianus (Papp, 1983)
 U. traventatus (Fischer, 1995)
 U. trichomaticus (Fischer, 1973)
 U. trisulcatus (Tobias, 1998)
 U. trisulcus (Thomson, 1895)
 U. truncatus (Wesmael, 1835)
 U. unguipus (Fischer, 1966)
 U. unus (Fischer, 1963)
 U. ussuriensis (Tobias, 1977)
 U. valens (Papp, 1978)
 U. vogelkopensis (Fischer, 1971)
 U. wamenaensis (Fischer, 1971)
 U. wauanicus (Fischer, 1995)
 U. zelotes (Marshall, 1891)

Примечания 

Opiinae
Роды перепончатокрылых